Александр Корнилиевич Хира (; 17 января 1897 — 26 мая 1983) — епископ Мукачевской грекокатолической епархии (Русинская греко-католическая церковь), политзаключённый.

Биография 
Родился 17 января 1897 года в селе Ольховцы (в то время — Австро-Венгрия, ныне Тячевский р-н Закарпатской обл. Украины) в семье священника протоиерея Корнилия Хиры. Закончив католическую гимназию, поступил в 1915 году в Ужгородскую духовную семинарию, в 1916—1920 направлен для обучения на богословский факультет Будапештского католического института. Рукоположён в священный сан епископом Мукачевской грекокатолической епархии Антонием Паппом 19 декабря 1920 года. C 1924 года преподавал в Ужгородской семинарии, в 1934—1939 был её ректором. 19 декабря 1944 года (или в 1945 году?) тайно посвящён еп. Теодором Ромжей в епископы. С 1947 года по 26 мая 1983 года епископ Александр Хира являлся управляющим Мукачевской грекокатолической епархии, которая действовала в подполье.

Арестован советскими органами 10 февраля 1949 года. Переведён в Киевскую центральную тюрьму МГБ УССР. 6 августа 1949 года осуждён по статьям 54-4 и 54-10 ч. 2 УК УССР (антисоветская агитация и пропаганда) к 25 годам заключения с лишением гражданских прав на 5 лет и конфискацией имущества. В 1949—1956 отбывал наказание в лагерях Тайшета и Кемерово, работал на строительстве и в шахтах. Освобожден в сентябре 1956 года. Вернулся домой, вел подпольную пастырскую работу среди верных. В январе 1957 года повторно арестован, осужден на 5 лет принудительных работ без права возвращения на Украину.

С января 1957 года работал на приисках в Караганде Казахской ССР; проживал там вплоть до смерти, вместе с Альбинасом Думбляускасом окормляя верных-католиков в Казахстане. Во время кратких поездок на Украину рукополагал подпольных священников для Мукачевской епархии, в 1978 году в селе Оноковцы близ Ужгорода хиротонизировал своего преемника на Мукачевской кафедре — о. Ивана Семедия. Существует также версия о том, что в 1980 году он посвятил в епископы о. Иосафата Кавацива.

Скончался 26 мая 1983 года в Караганде. 28 апреля 1989 года реабилитирован (посмертно).

См. также 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Караганда)

Примечания

Литература 
 В. Колупаев. Хира, Александр //Католическая энциклопедия. Т.5. Изд. францисканцев, М.:2013. ст. 33

Ссылки 
 Встречи с о. Александром Хирой (из кн.: Йозеф Мария де Вольф. Преступление быть католиком)
 История прихода св. Иосифа на сайте Католической церкви в Казахстане
 http://zarubezhje.narod.ru/tya/Kh_046.htm

Религиозные деятели Казахстана
Епископы Русинской грекокатолической церкви
Карагандинская епархия (католическая)
Религиозные деятели, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР